David bezeichnet einen hebräischen männlichen Vornamen biblischer Herkunft, der auch als Familienname vorkommt. Der wohl bekannteste Träger ist König David.

Name
 David (Vorname) – zu Namensträger siehe dort
 David (Familienname) – zu Namensträger siehe dort

Orte
 David (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 David (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 David City, Stadt in Nebraska, USA
 David (Panama), Stadt in Panama

Geografische Objekte
 David Cauldron, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 David-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 David Island (Antarktika), Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 David Island (Northern Territory), Insel in Australien
 David Range, Gebirgszug im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 David Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Sachbezeichnung
 David (Bernini), Skulptur Gian Lorenzo Berninis
 David (Donatello), Bronzestatue Donatellos in Florenz
 David (Michelangelo), Statue Michelangelos in Florenz
 David (1979), deutscher Film von Peter Lilienthal
 David (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 2020
 David (Zeitschrift), jüdische Kulturzeitschrift
 Die Bibel – David, Bibelverfilmung, Originaltitel David
 David (Schiff), ein Torpedoboot der Südstaatenmarine von 1863
 David di Donatello, italienischer Filmpreis
 David Autos Fabricación, ehemalige spanische Automarke
 Grube David, ehemaliges Bergwerk in Bergisch Gladbach

Abkürzung 
 DAVID (ICE), Diagnose-Aufrüst- und Vorbereitungsdienst mit Integrierter Displaysteuerung, bordeigenes Diagnosesystem in den ICE-Zügen der DB 

Siehe auch:
 David-Laserscanner
 Davidi
 Davidis
 Davids 
 Davis 
 Davit
 St. David 

DAVID